Литогра́фия ( «камень» +  «пишу, рисую»):

В полиграфии
Литография — вид эстампа; способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу. См. также Литографский камень и Литографский карандаш.
 Хромолитография — цветная литография, для создания которой используются несколько печатных форм. 

В микроэлектронике
 Литография (планарная технология) — совокупность технологических операций, используемых при изготовлении полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и сверхпроводниковых наноструктур. Для формирования и травления рельефного рисунка на поверхности подложки используются:
 Голографическая интерференционная литография
 Ионно-лучевая литография
 Нанопечатная литография
 Рентгеновская литография
 Ультрафиолетовая литография
 Фотолитография
 Электронная литография